Cette liste recense les ennemis de Spider-Man par ordre alphabétique.

A 
 Alistair Smythe
 Agony
 Apocalypse (Phil falo)
Anti-Venom
Agony (simbiote)

B 
 Boomerang
 Le Bouffon Vert
 Bouffon Noir
 Bouffon Rouge

 Caïd
 Cambrioleur
 Caméléon
 Carnage
 Carrion
 Chacal
Cardiac 
Calisto (femme Kraven le chasseur)
le Cerveau vivant
la Chatte noire

D 
 Dragon Tail
 Doppelganger

E 
 Electro

F 
 Fusion
Le Fléau
 F.A.C.A.D.E
Docteur Fatalis

G 

Gibbon

H 
 Hammerhead
 Hitman
 L’Homme Incandescent
 Homme-Loup
 Homme de Métal
 Homme-Sable
  HYBRID
 Hydro-Man
 Homme Pourpre

K 
 Kraven le chasseur

L 
 Lasher
 Lézard

M 
 Méphisto
 Mister Negative
 Morbius
 Morlun
 Mystério
Mendel Stormm (Robot Master)
M.O.D.O.K
Magnéto

N 
Norman Osborn

O 
 Docteur Octopus

P  
Phage
Puma

Q

R 
 Rhino
 Riot 
le Rôdeur

S 
 sandman
 Scarabée
 Scream
 Scorpion
 Shocker
Shriek
 Silvermane
 Stegron
Super-Bouffon
 Screeball
Speed Demon

T 
 Tombstone
Tarantula
Taskmaster
Thanos

U

V 
 Le Vautour
Venom

W 
Water-ma

Wraith

X

Z 
Zodiac

Références 

Liste de personnages de comics
Liste en rapport avec la science-fiction